Valle Morin, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Valle Morín : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de San Casimiro dans l'État d'Aragua ;
 Valle Morín : la capitale de la paroisse civile de Valle Morín de la municipalité de San Casimiro dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme